Джордан Эндрю Томпсон (; 3 января 1997, Белфаст, Северная Ирландия) — североирландский футболист, полузащитник клуба «Сток Сити» и сборной Северной Ирландии.

Клубная карьера 
Томпсон — воспитанник английского клуба «Манчестер Юнайтед». В 2015 году Джоржан подписал контракт с шотландским «Рейнджерс». 7 ноября в матче против «Аллоа Атлетик» он дебютировал шотландском Чемпионшипе. В начале 2016 года Томпсон был арендован клубом «Эйрдрионианс». 27 февраля в матче против «Эр Юнайтед» он дебютировал в Первой лиге Шотландии. 5 марта в поединке против «Кауденбита» Джордан забил свой первый гол за «Эйрдрионианс».

Летом 2016 года Томпсон был арендован «Рэйт Роверс». 6 августа в матче против «Эр Юнайтед» он дебютировал за новый клуб. 27 августа в поединке против «Данди Юнайтед» Джордан забил свой первый гол за «Рэйт Роверс».

В начале 2018 года Томпсон на правах аренды перешёл в «Ливингстон». 6 января в матче против «Куин оф зе Саут» он дебютировал за новую команду. Летом того же года Томпсон на правах свободного агента подписал двухлетний контракт с клубом «Блэкпул». 4 августа в матче против «Уиком Уондерерс» он дебютировал в Первой лиге Англии. 6 октября в поединке против «Рочдейла» Джордан забил свой первый гол за «Блэкпул». В начале 2020 года Томпсон подписал контракт со «Сток Сити». 31 января в матче против «Дерби Каунти» он дебютировал в Чемпионшипе.

Международная карьера 
30 мая 2018 года в товарищеском матче против сборной Панамы Томпсон дебютировал за сборную Северной Ирландии.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Северной Ирландии
Игроки сборной Северной Ирландии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Северной Ирландии по футболу
Игроки ФК «Эйрдрионианс»
Игроки ФК «Блэкпул»
Игроки ФК «Рэйт Роверс»
Игроки ФК «Ливингстон»
Игроки ФК «Рейнджерс»
Игроки ФК «Сток Сити»